Боголюбовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Боголюбовская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Боголюбовская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд
 Боголюбовская волость (Владимирский уезд) — в составе Владимирской губернии, Владимирский уезд